Ра́йна́льд (, ; ) — имя германского происхождения. Известные носители:
 Райнальд (ум. 846) — аббат монастыря Мармутье в Туре.
 Райнальд (XII век) — архитектор, один из строителей Пизанского собора.
 Райнальд III (1333 — 1371) — герцог Гелдерна и граф Цютфена.
 Райнальд IV (ок. 1365 — 1423) — герцог Юлиха, герцог Гелдерна и граф Цютфена.
 Райнальд фон Дассель (около 1120 — 1167) — архиепископ Кёльна и архиканцлер Италии. 
 Райнальд фон Урслинген (ок. 1185 — ок. 1240?) — герцог Сполето.